Мате или Матэ:

Мате — тонизирующий напиток, приготавливаемый из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского.

Фамилия 
 Мате, Асасиа — мозамбикская легкоатлетка.
 Матэ, Василий Васильевич (1856—1917) — художник.
 Мате, Габор (род. 1979) — венгерский легкоатлет, метатель диска.
 Мате, Илья Фёдорович (род. 1956) — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион.
 Мате, Рудольф (1898—1964) — американский кинооператор и кинорежиссёр польского происхождения.
 Мате, Тибор (род. 1943) — венгерский кинооператор.
 Мате, Юрий Ильич (род. 1999) — украинский футболист.

Другое 
 Земес-мате — богиня земли в латышской мифологии.

См. также 
 Матте